Betsy Nagelsen e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Nagelsen con Candy Reynolds e Navrátilová con Pam Shriver.

Nagelsen e Reynolds hanno perso nel 1º turno contro Chris Newton e Brenda Remilton.

Navrátilová e Shriver hanno perso in finale 6–2, 7–5 contro Kathy Jordan e Anne Smith.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (finale)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (campionesse)
 Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura (semifinali)

 Barbara Potter /  Sharon Walsh (quarti di finale) 
 Rosalyn Fairbank /  Tanya Harford (primo turno) 
 Betsy Nagelsen /  Candy Reynolds (primo turno) 
 Andrea Jaeger /  Hana Mandlíková (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1981